Saint Lucia – państwo na Karaibach
 St. Lucia – rzeka w Południowej Afryce
 St. Luciameer – jezioro w RPA
 Greater St. Lucia Wetland Park – obszar ochrony przyrody w RPA

Zobacz też: Santa Lucia, Santa Lucia, Santa Lucía, Santa Luċija, Santa Luzia, Sainte-Luce